Rämmasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rämmasjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (1,32 km²)
Rämmasjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (61,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn